

Geografia

Austria 
 Burgstall – frazione di Großklein, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Burgstall – frazione di Weng im Innkreis, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania 
 Burgstall – comune nel circondario di Börde (Sassonia-Anhalt)
 Burgstall – frazione di Dinkelsbühl, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Burgstall – frazione di Hirschau, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Burgstall – frazione di Rothenburg ob der Tauber, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Italia 
 Burgstall – nome tedesco di Postal, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)